VO2 steht für:
 Vanadium(IV)-oxid
 Sauerstoffaufnahme bzw. Sauerstoffverbrauch; vgl. Maximale Sauerstoffaufnahme

Abkürzung